Юрий : Орлов, Юрий Александрович (1893—1966) — русский и советский палеонтолог, академик АН СССР.
 
 Орлов, Юрий Игоревич (род. 1996) — украинский хоккеист.
 Орлов, Юрий Леонидович (1926—1980) — советский учёный-минералог, крупнейший специалист в области минералогии алмаза, драгоценных камней и музейного дела, директор Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана (1976—1980), лауреат премии имени А. Е. Ферсмана (1967).
 Орлов, Юрий Михайлович (1928—2000) — советский учёный-психолог, писатель.
 Орлов, Юрий Петрович (1945—2020) — советский актёр и кино, заслуженный артист Эстонской ССР.
 Орлов, Юрий Фёдорович (1924—2020) — советский и американский физик и правозащитник.
 Орлов, Юрий Юрьевич (род. 1977) — украинский яхтсмен.